Лежа — станция и посёлок при ней в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Лежское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Лежский сельсовет (в прошлом была центром этого сельсовета).

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 35 км, до центра муниципального образования Сидорово по прямой — 23 км. Ближайшие населённые пункты — Засечное, Спасское, Майский.

История 
Станция железной дороги «Вологда — Вятка» (пущенной в 1906 году) Грязовецкого уезда Вологодской губернии была построена в 1902 году. Получила название в честь реки Лежа, протекавшей в нескольких километрах от станции.

В 1929 году входила в Герценский сельсовет Грязовецкого района Северного края. В декабре 1926 года в деревне Лежа имелось 22 двора (30 хозяйств) в которых проживало 138 человек (78 мужчин и 60 женщин). В это время в деревне Лежа находилось торговое заведение, лесхоз, учлесхоз, школа I ступени, почта. Также рядом с деревней Лежа располагалась водокачка Лежа. В ней имелось 2 двора (3 хозяйства), и в них проживало 8 человек (6 мужчин и 2 женщины).

В 1935 году в Северном крае был образован Лежский район. В составе Лежского района Лежа в 1936 году вошла в Северную область, а в 1937 в Вологодскую область. 

(С  по  год) В 1938 - 1945 годы Лежа в качестве посёлка была центром Лежского района.

Посёлок Лежа был центром Лежского сельсовета, но позже администрация переместилась в деревню Спасское.

По переписи 2002 года население — 343 человека (151 мужчина, 192 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района